Tonopah puede referirse a:

 Tonopah (Arizona), Estados Unidos.
 Tonopah (Nevada), Estados Unidos.
 Tonopah Test Range, Nevada, Estados Unidos.